Искра-2 (телефонная сеть)
 Искра-2 (фотоаппарат)